Barberton (Ohio)
Barberton (Washington)
Barberton (Mpumalanga)

Desambiguação